Wilkinson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wilkinson County (Georgia)
Wilkinson County (Mississippi)